KBG est un code qui peut désigner :
 , un aérodrome desservant Pakuba et le parc national de Murchison Falls, au nord de l'Ouganda, selon le code IATA des aéroports.

Voir aussi 
 Syndrome KBG (où KBG sont les initiales des noms de famille des 3 premières famileles où ce syndrome a été diagnostiqué), un syndrome caractérisé par une macrodontie des incisives centrales supérieures, des éléments dysmorphiques particuliers, une petite taille, des anomalies squelettiques et des anomalies neurologiques

Code IATA des aéroports